Tenisowy turniej WTA Monterrey Open 2011 odbył się w dniach 28 lutego - 6 marca w meksykańskim Monterrey na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Drabinka debla
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Meksyku